Mustafić ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Mustafić (* 1998), nordmazedonischer Fußballspieler
 Dino Mustafić (* 1969), bosnischer Regisseur
 Eldar Mustafić (* 1977), bosnischer Tennisspieler
 Fahrudin Mustafic (* 1981), singapurischer Fußballspieler
 Ibran Mustafić, bosnischer Politiker der SDA
 Muhamed Mustafić (* 1981), bosnischer Handballspieler
 Senad Mustafic (* 2005), österreichischer Fußballspieler